L'édition 2021 du tournoi de tennis de Charleston II se déroule du 12 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
En simple, on note les forfaits des Américaines Amanda Anisimova, Danielle Collins, Cori Gauff, Madison Keys, Ann Li, Jessica Pegula et Sloane Stephens, de la Roumaine Irina-Camelia Begu, des Russes Anna Blinkova et Anastasia Potapova, de la Tchèque Barbora Krejčíková, de la Suédoise Rebecca Peterson, de la Kazakhe Yulia Putintseva et de l'Allemande Anastasia Potapova. Elles sont respectivement remplacées par Catherine McNally, Francesca Di Lorenzo, Viktoriya Tomova, Sara Errani, Danka Kovinić, Clara Tauson, Natalia Vikhlyantseva, Wang Yafan, Liudmila Samsonova, Stefanie Vögele, Tereza Martincová, Christina McHale, Renata Zarazúa et Kristie Ahn.

En double, on note les forfaits des paires Blinkova/Hradecká, Gauff/McNally, Ninomiya/Yang et Doi/Hibino. Elles sont respectivement remplacées par les paires composées de Elixane Lechemia et Ingrid Neel, de Beatrice Gumulya et Jessy Rompies, de Jamie Loeb et Erin Routliffe et de Linda Fruhvirtová et Tereza Martincová.

Lauréates 
L'australienne Astra Sharma remporte son 1er titre WTA.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Charleston
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2021
Tennis féminin en 2021
Sport aux États-Unis en avril 2021
Tennis en avril 2021